Lee Smolin (1955), théoricien américain de la physique ;
 Pavel Smolin (1953- ), explorateur, géophysicien et maître-chien russe ;
 Raphaël Smolin-Froissart (1983), nageur français.